Deux navires de lUS Navy ont porté le nom dUSS The Sullivans :
 l', un destroyer de la classe Fletcher, lancé en 1943 et retiré du service en 1965 puis donné comme navire musée en 1977 ;
 l', un destroyer de la classe Arleigh Burke lancé en 1995.

The Sullivans